The Unwritten Law – film del 1916 diretto da George E. Middleton
 The Unwritten Law – film del 1925 diretto da Edward J. LeSaint
 The Unwritten Law – film del 1929 diretto da Sinclair Hill
 The Unwritten Law – film del 1932 diretto da Christy Cabanne